

События 
 36 — Консулы: Луций Геллий Публикола и Марк Кокцей Нерва (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Ноний Аспренат и (Квинт) Марций (Крисп) (оба — плебеи); проконсул: Гай Фурний (в Азии); претор: Луций Лоллий.
 36 — Лето — Против Помпея выступают флота Октавиана из Дикеархии, Лепида из Африки и Тавра с флотом Антония из Тарента. Разыгралась буря. Лепид потерял много кораблей, но добрался до Сицилии. Флот Октавиана понёс потери, и он затратил месяц на ремонт кораблей. Флот Марка Випсания Агриппы он отправил к Милам, а сам с кораблями Тавра поплыл к Тавромению. Победа флота Агриппы над флотом Помпея. Октавиан при высадке в Тавромении полностью разгромлен. Октавиан бежал и едва ускользнул от преследователей.
 36 — Наконец в Милах войска Агриппы, Октавиана и Лепида соединились, расположились близ Мессены и начали опустошать Сицилию. Помпей предложил Октавиану решить исход войны морской битвой. Обе стороны снарядили по 300 кораблей. Вблизи Навлоха флот Агриппы разгромил флот Помпея. Помпей (73—35) бежал из Сицилии. Гарнизоны Мессены и Лилибея капитулировали.
 36, 3 сентября — битва при Навлохе (Сицилия), где флот Октавиана под руководством Агриппы разбил флот Секста Помпея, что положило конец гражданской войне между Помпеем и Октавианом.
 36 — Лепид решил сохранить Сицилию для себя. Октавиан явился в лагерь Лепида, где его чуть не убили. Лепид покинут войсками, смещён и отправлен в Рим. Африка и Сицилия перешли к Октавиану. Проскрипции объявлены оконченными. Октавиан отпраздновал овацию в Риме и стал плебейским трибуном.
 36 — Римляне побеждают иберского царя Фарнабаза. Полководец Антония Публий Канидий Красс покоряет Албанию.
 36 — Антоний вторгается из Армении в Мидию Атропатену. Неудачная осада столицы Атропатены Фрааспы. Антоний вынужден отступить. Антоний захватывает армянского царя Артавазда и отправляет его в Египет.
 36 — Клеопатра, проводив Антония до Евфрата, заехала в Иудею и остановилась у Ирода.
 7.16.3.2.13, 6 Бен 16 Шуль (10 декабря 36 года до н. э.) — первая дошедшая до нас стела с датой календаря майя (раскопки в Чьяпа-де-Корсо, Чьяпас, Мексика).
Хань и Хунну:
 36 — Поход военачальника Чэнь Тана в Согдиану, против хуннов. Победа над шаньюем Чжичжи.

Родились 
 36, 31 января — Антония Младшая, мать Германика и Клавдия;
 Випсания Агриппина, первая жена Тиберия;
 Птолемей Филадельф (сын Клеопатры) — младший ребёнок Клеопатры и Марка Антония.

Скончались 
 Оппий Стациан — легат триумвира Марка Антония во время Парфянской кампании последнего. Погиб в одном из боёв.

Примечания

См. также